Влади́мир Васи́льевич Протопо́пов:
 Протопопов, Владимир Васильевич (1908—2004) — советский и российский музыковед.
 Протопопов, Владимир Васильевич (род. 1948) — депутат Государственной Думы Российской Федерации II созыва (1998—1999).